Cerro (spanisch, dt.: Hügel) steht für:

Personen
 Carlos del Cerro Grande (* 1976), spanischer Fußballschiedsrichter
 Francisco Cerro Chaves (* 1957), Erzbischof von Toledo
 Jessica Cerro (* 1995), australische Sängerin, bekannt als Montaigne
 Samuele Cerro (* 1995), italienischer Dreispringer

Gemeinden und Regionen
 Colonia El Cerro, Ortschaft im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Cerro Largo (Rio Grande do Sul), Stadt im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien
 Cerro al Lambro, Gemeinde in der Provinz Mailand (Lombardei), Italien
 Cerro Maggiore, Gemeinde in der Provinz Mailand (Lombardei), Italien
 Cerro Tanaro, Gemeinde in der Provinz Asti (Piemont), Italien
 Cerro Veronese, Gemeinde in der Provinz Verona (Venetien), Italien
 Cerro al Volturno, Gemeinde in der Provinz Isernia (Molise), Italien
 Cerro (Havanna), Stadtbezirk von Havanna, Kuba
 Departamento Cerro Largo, Departamento im Nordosten von Uruguay
 Villa del Cerro, Stadtviertel von Montevideo, Uruguay
 Cerro (New Mexico), Ort in Taos County, New Mexico, USA
 Cerro Gordo County, County in Iowa, USA

Berge
 Cerro Boggiani, Hügel im Departamento Alto Paraguay, Paraguay
 Cerro Bonete, erloschener Vulkan in der Provinz La Rioja, Argentinien
 Cerro de los Siete Colores, Berg in Purmamarca, Argentinien
 Cerro Torre, Berg im Nationalpark Los Glaciares, Argentinien/Chile
 Cerro Acotango, Vulkan in den Anden, Chile
 Cerro Bayo, Vulkan in der Región de Antofagasta, Chile
 Cerro Hudson, Vulkan in der Región de Aisén, Chile
 Cerro Paranal, Berg in der Región de Antofagasta, Chile
 Cerro Santa Lucía, Hügel in Santiago de Chile, Chile
 Cerro Chirripó, Berg in der Cordillera de Talamanca, Costa Rica
 Cerro del Pinacate, Berg im Bundesstaat Sonora, Mexiko
 Cerro Potosí, Berg in der  Sierra Madre Oriental, Mexiko
 Cerro San José, Berg in den Bundesstaaten Sonora und Chihuahua, Mexiko
 Cerro Negro, Vulkan im Departamento León, Nicaragua
 Cerro Baltasar, Berg in Uruguay
 Cerro Penitente, Berg in Uruguay
 Cerro del Guaycurú, Berg in Uruguay
 Cerro del Toro, Berg in Uruguay
 Cerros del Guaycurú, Berge in Uruguay

Fußballvereine
 Club Cerro Porteño, Fußballverein in Asunción, Paraguay
 Club Atlético Cerro, Fußballverein in Montevideo, Uruguay

Siehe auch:
 El Cerro
 Cero
 Serro